La Druga hrvatska nogometna liga 2009-2010, conosciuta anche come 2. HNL 2009-2010, è stata la 19ª edizione della seconda divisione, la quarta consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che si è garantito così la promozione in 1.HNL 2010-11, assieme al . e  sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Romano Obilinović () con 17 reti.

Avvenimenti
Delle 16 squadre della stagione precedente, 4 sono state promosse in 1. HNL e 2 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 6 squadre sono state promosse, mentre nessuna è stata retrocessa da quella superiore, riportando così l'organico a 16 compagini.

Il 9 luglio 2009  e  (due delle neopromosse) non hanno ottenuto la licenza per la Druga liga, di conseguenza il campionato viene ridotto a 14 squadre partecipanti.

Formula
 Le 14 squadre disputano 26 giornate, al termine delle quali:
 Le prime tre classificate vengono promosse in 1. HNL 2010-2011 se ottengono la licenza.
 Le ultime due classificate vengono retrocesse in 3. HNL 2010-2011.

Squadre partecipanti

Classifica 
Solo  e  hanno ottenuto la licenza per la massima divisione.

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2010-2011.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2010-2011.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 2009-2010
Treća HNL 2009-2010
Coppa di Croazia 2009-2010

Collegamenti esterni

2009
Calcio nel 2009
Calcio nel 2010